

Geografia

Australia 
 Portland – città del Nuovo Galles del Sud
 Portland – città del Victoria

Canada 
 Portland – città dell'Ontario

Giamaica 
 Parrocchia di Portland

Paesi Bassi 
 Portland – frazione di Albrandswaard nell'Olanda Meridionale

Regno Unito 
 Isola di Portland – penisola della contea del Dorset
 Portland – villaggio del Somerset

Stati Uniti d'America
 Portland – CDP della Contea di Ouray, Colorado 
 Portland – città della Contea di Ashley, Arkansas
 Portland – città della Contea di Middlesex, Connecticut
 Portland – città della Contea di Traill, Dakota del Nord
 Portland – capoluogo della Contea di Jay, Indiana
 Portland – CDP della Contea di Cerro Gordo, Iowa
 Portland – capoluogo della Contea di Cumberland, Maine
 Portland – città della Contea di Ionia, Michigan
 Portland – città della Contea di Chautauqua, New York
 Portland – città dell'Oregon
 Portland – borough della Contea di Northampton, Pennsylvania
 Portland – città situata tra la Contea di Robertson e la Contea di Sumner, Tennessee
 Portland – città situata tra la Contea di Nueces e la Contea di San Patricio, Texas
 Portland – città della Contea di Dodge, Wisconsin
 Portland – città della Contea di Monroe, Wisconsin

Materiali 
 Cemento Portland – tipo di cemento
 Pietra di Portland – calcare originatosi nel Giurassico

Musica 
 Portland – singolo di Drake del 2017